Роджер Федерер виграв світ третій Відкритий чемпіонат США підряд, у фіналі здолавши Енді Роддіка в 4 сетах з рахунком 6–2, 4–6, 7–5, 6–1. Федерер став шостим серед чоловіків після Джека Кроуфорда, Дона Баджа, Френка Седжмена, Лью Гоуда і Рода Лейвера, хто досягнув фіналів усіх чотирьох турнірів Великого шолома впродовж одного календарного року, а також другим після Лейвера хто це зробив у Відкриту еру. Раніше того самого року він виграв Відкритий чемпіонат Австралії 2006 і Вімблдонський турнір 2006, а також поступився Рафаелеві Надалю у фіналі Відкритого чемпіонату Франції 2006. Андре Агассі зіграв свій останній матч проти Бенджаміна Беккера і завершив кар'єру після цього турніру.

Майбутній чемпіон Хуан Мартін дель Потро вперше з'явився в основній сітці Відкритого чемпіонату США, а також вперше на турнірах Великого шолома був посіяний майбутній перший номер рейтингу ATP Новак Джокович.

Сіяні гравці 

 Роджер Федерер (переможець)
 Рафаель Надаль (чвертьфінал)
 Іван Любичич (1 коло)
 Давід Налбандян (2 коло)
 James Blake (чвертьфінал)
 Томмі Робредо (4 коло)
 Микола Давиденко (півфінал)
 Маркос Багдатіс (2 коло)
 Енді Роддік (фінал)
 Фернандо Гонсалес (3 коло)
 Давид Феррер (3 коло)
 Томаш Бердих (4 коло)
 Яркко Ніємінен (1 коло)
 Томмі Хаас(чвертьфінал)
 Ллейтон Г'юїтт (чвертьфінал)
 Хуан Карлос Ферреро (2 коло)
 Енді Маррей (4 коло)
 Роббі Джінепрі (3 коло)
 Домінік Грбатий (1 коло)
 Новак Джокович (3 коло)
 Гастон Гаудіо (3 коло)
 Фернандо Вердаско (3 коло)
 Дмитро Турсунов (3 коло)
 Хосе Акасусо (1 коло)
 Рішар Гаске(4 коло)
 Олів'є Рохус (3 коло)
 Гаель Монфіс (2 коло)
 Агустін Кальєрі (1 коло)
 Йонас Бйоркман (2 коло)
 Себастьян Грожан (2 коло)
 Хуан Ігнасіо Чела (1 коло)
 Крістоф Вліген (1 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 2006 US Open Men's Singles draw

2006 у тенісі‎
Відкритий чемпіонат США з тенісу